Parametro – in matematica, costante arbitraria richiamata in sistemi, formule, equazioni che può assumere tutti i valori in un determinato ambito
 Parametro – in informatica (programmazione), indirizzo di memoria o valore che una funzione si aspetta di ricevere per eseguire il suo compito
 Parametro – rivista di architettura
 Parametro – in statistica, valore che definisce una caratteristica "relativamente" costante di una funzione o di una popolazione, che serve a descriverla
 Parametro da linea di comando – in informatica, valore utilizzato nelle interfacce a riga di comando per far eseguire elaborazioni